Sarah Reid (componiste), een Amerikaanse componiste en muziekpedagoog
Sarah Reid (skeletonster), een Canadese skeletonster